Колле — фамилия.

Известные носители:
 Колле, Анри (1885—1951) — французский писатель, композитор и музыкальный критик.
 Колле, Венсан (род. 1963) — французский баскетболист и тренер.
 Колле, Вильгельм (1868—1935) — немецкий микробиолог.
 Колле, Гельмут (1899—1931) — немецкий художник-экспрессионист, длительное время работавший во Франции.
 Колле, Джек (1918—2001) — индонезийский футболист, защитник.
 Колле, Рафаэле (1490—1540) — итальянский живописец, ученик Рафаэля Санти и Дж. Романо.
 Колле, Эдгар (1897—1932) — бельгийский шахматист, 6-кратный чемпион страны.
 Колле Куэто, Хорхе (1930—2007) — боливийский политик-коммунист, деятель рабочего движения.

Топонимы 
 Ла-Колле — один из современных районов Княжества Монако.
 Аличе-Бель-Колле — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

См. также 
 Коле